Albert Strickler est un nom porté par :
 Albert Strickler, écrivain et poète alsacien ;
 Albert Strickler, ingénieur hydraulicien suisse.